— научное название гриба рода Пеницилл. В литературе применялось по отношению к следующим видам:
  — этому виду соответствует типовая культура  и описание Ф. Бьюржа (1923);
  — это название является правильным для вида, описанного под названием  у Рэйпера и Тома (1949) и Питта (1980).